WDC est le sigle de :
 Western Design Center qui est une entreprise américaine fabriquant des semi-conducteurs
 Western Digital ou Western Digital Corporation qui est une entreprise de fabrication de matériel informatique
 World Dance Council qui est un groupement international régissant les professionnels de la danse
 Walt Disney Company qui est une entreprise américaine de divertissement
 Washington Dead Cats qui est un groupe de musique.

WDC est également l'extension des classes générées avec WinDev.